Црногорска народна војска може бити:

 Црногорска народна војска, описни назив за традиционалну народну војску у Црној Гори, пре увођења редовне (савремене) војне организације
 Црногорска народна војска (1945), квислиншка војна формација, створена почетком 1945. године под врховном командом Црногорског државног вијећа

Види још
 Црногорска војска (вишезначна одредница)